Oberweiler (Eifel), een plaats in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts
Oberweiler im Tal, een plaats in het Duitse district Kusel, Rijnland-Palts
Oberweiler-Tiefenbach, een plaats in het Duitse district Kusel, Rijnland-Palts